

Astronomia 
 Cratere Nunn – cratere lunare di 18,49 km situato nella parte nord-occidentale della faccia nascosta della Luna

Geografia 
 Nunn – centro abitato (town) degli Stati Uniti d'America, situato nella contea di Weld dello Stato del Colorado

Persone 
 Bill Nunn (1953-2016) – attore statunitense
 Bill Nunn (1924-2014) – giornalista statunitense
 Glynis Nunn (1960) – ex multiplista australiana
 John Nunn (1955) – scacchista e compositore di scacchi britannico
 Kem Nunn (1948) – scrittore e sceneggiatore statunitense
 Kendrick Nunn (1995) – cestista statunitense
 Laurie Nunn (1986) – sceneggiatrice e drammaturga britannica, figlia di Trevor
 Michael Nunn (1964) – ex pugile statunitense
 Sam Nunn (1938) – politico e avvocato statunitense
 Terri Nunn (1961) – cantante e attrice statunitense
 Trevor Nunn (1940) – regista britannico